A eleição municipal de Porto Velho em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era José Guedes (PMDB). Foi eleito o novo prefeito Jerônimo Santana (PMDB), derrotando Chiquilito Erse (PFL).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Porto Velho-RO